Аљенде има више значења:

 Општина Аљенде (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Аљенде (Аљенде, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аљенде (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Аљенде (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аљенде (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Аљенде (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Аљенде (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Аљенде, Хосефино де Аљенде (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Аљенде (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аљенде, Унидад Авикола (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Аљенде (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аљенде, Колонија Игнасио Аљенде (Кујоако), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аљенде (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Аљенде, Ел Дијесиочо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Аљенде (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Аљенде (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аљенде, Сан Еусебио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику